

Geografia

Austria 
 Großer Sulzberg – montagna delle Alpi di Türnitz nelle Alpi della Bassa Austria (Bassa Austria)
 Sulzberg – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)

Germania 
 Sulzberg – comune nel distretto della Svevia (Baviera)